De Copa del Rey 2001/02 was het 100ste seizoen (inclusief 1904, 1910 en 1913) waarin werd gestreden om de nationale voetbalbeker van Spanje. Het toernooi, georganiseerd door de Spaanse voetbalbond (RFEF), begon op 6 september 2001 met de voorronde en eindigde op woensdag 6 maart 2002 met de finale in het Estadio Santiago Bernabéu in Madrid, die werd geleid door scheidsrechter Manuel Mejuto González. Deportivo La Coruña won de beker voor de tweede keer in de clubgeschiedenis. De ploeg was in de eindstrijd met 2-1 te sterk voor Real Madrid.

Schema

Finale

Zie ook
Primera División 2001/02

Copa del Rey naar seizoen
Bekervoetbal 2001/02